Karkoszki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Karkoszki, un village du powiat de Łęczyca.
 Karkoszki, un village du powiat de Radomsko.